O Torneio Prefeito Lineu Prestes foi uma competição de futebol realizada em 1950, que reuniu os quatro times mais vitoriosos da capital paulista. Todos os jogos foram realizados no Estádio do Pacaembu, uma das sedes da Copa do Mundo FIFA de 1950. A competição também valeu o Troféu Newton Sá e Silva, em homenagem ao administrador do estádio do Pacaembu.

Participantes 

Todos de São Paulo

Sport Club Corinthians Paulista
Sociedade Esportiva Palmeiras
Associação Portuguesa de Desportos
São Paulo Futebol Clube

Classificação final 

 1º) São Paulo (2V 1E 0D)
 2º) Corinthians (1V 1E 1D)
 3º) Portuguesa (1V 0E 2D)
 4º) Palmeiras (0V 2E 1D)

Ver também 

 Taça Charles Miller
 Torneio Roberto Gomes Pedrosa

Ligações externas 

- SPFCpédia - Enciclopédia 2020

Competições de futebol de São Paulo
Futebol de 1950 no Brasil